Хьюи ():

Люди

Имя 
 Хьюи Лонг — американский политический деятель.
 Хьюи Перси Ньютон — американский пропагандист и правозащитник.
 Хьюи Льюис — американский музыкант.

Фамилия 
 Хьюи, Аарон — американский фотограф-документалист.
 Хьюи, Джон (1927—2015) — шотландский футболист и тренер.
 Хьюи, Трет Конрад — филиппинский теннисист.

Другое 
 Хьюи Фримен — главный персонаж и рассказчик комикса «The Boondocks».
 Хьюи — одно из названий вертолёта Bell UH-1 Iroquois.